Río Mayo kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Río Mayo (ort), Chubut,

Colombia 

 Río Mayo (vattendrag i Colombia, lat 1,68, long -77,33), 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Colombiaförgreningar